Обстріл Тернополя — ракетний удар по місту Тернопіль Тернопільської области, що стався ввечері 3 квітня 2022 року.

Історія 
3 квітня близько 22:00 російська ракета уразила об'єкт критичної інфраструктури міста, але обійшлося без людських жертв. Як заявили представники місцевого самоврядування, удар не став несподіванкою і перед його нанесенням були вжиті усі превентивні заходи..

14 липня повідомлялося про можливий новий обстріл міста збоку окупаційної армії, проте його не сталося.

Примітки

Посилання 

2022 у Тернопільській області
Битви в Тернопільській області
Ч